Cumbres Mayores és un poble de la província de Huelva (Andalusia), que pertany a la comarca de Sierra de Huelva.

Demografia

Referències

Enllaços externs 
 Cumbres Mayores - C.E.I.P. "Juan Gómez Márquez"
 Cumbres Mayores - Sistema d'Informació Multiterritorial d'Andalusia
 Cumbres Mayores - Pàgina no oficial de "Cumbres Mayores"

Municipis de la Sierra de Huelva